El término Twelve (‘doce’ en inglés) puede referirse a:

 Twelve, álbum de Patti Smith.
 Twelve, personaje de Street Fighter.
 Twelve, película de 2010.